Будлянський — українське прізвище

 Будлянський Микола Георгійович — український журналіст і письменник. Заслужений журналіст України.
 Будлянський Олексій Михайлович (1763—1819) — український поміщик, меценат.

Див. також 
 Будлянські